Управление разведки Полиции Израиля или Отдел расследований и разведки () полиции Израиля — это подразделение, ответственное за обнаружение, расшифровку и пресечение уголовных дел в Израиле.

В конце 1950-х было решено создать в крыле лабораторию судебной экспертизы. Для этого был привлечен Меир Каплан, который основал подразделение и много лет руководил им. По сей день лаборатория считается одной из ведущих в мире.

Организационное решение, принятое начальниками полиции в 1998 году, привело к созданию Отдела разведки, отдельного от Отдела расследований. 1 мая 2005 г. министр внутренней безопасности в сотрудничестве с комиссаром полиции принял решение о воссоединении Отдела расследований и разведки.

Подразделение разведки в этом подразделении является основным органом полиции, отвечающим за сбор разведданных в областях борьбы с терроризмом и преступностью, и является частью израильского разведывательного сообщества.

Организационная структура 
 Подразделение Лахав 433 создано 1 января 2008 г. как элитное подразделение для борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
 Национальное подразделение по расследованию мошенничества
 Отдел разведки
 Следственный отдел
 Целевая группа
 Национальное подразделение международных расследований
 Отдел по борьбе с организованной преступностью
 Национальное бюро экономических расследований (ЯЛК)
 Следственный отдел А
 Следственный отдел B
 Отдел экономических расследований
 Национальное подразделение по обнаружению краж транспортных средств
 Следственный отдел
 Разведывательная партия
 Оперативное подразделение
 Отряд 33 — Отряд Гидеона (Меч Гидеона): Национальное Подразделение по сбору разведывательных данных и войне меньшинств
 Национальное кибер-подразделение
 Отдел разведки
 отмывание денег
 Подразделение печатей — Радиоэлектронная разведка
 Исследовательский отдел
 Коллекторно-технологический отдел
 Комплексный отдел оперативной координации
 Следственный отдел
 Отдел уголовной информации
 Отдел компьютерных преступлений
 Отделение лаборатории судебной экспертизы (судебно-медицинской экспертизы)

См. также 
 Федеральное ведомство уголовной полиции Германии
 Оперативно-поисковое управление МВД России
 Главное управление уголовного розыска МВД России
 Московский уголовный розыск

Ссылки 
 Отдел расследований и разведки на веб-сайте полиции Израиля

Формирования специального назначения Израиля
Разведывательные организации Израиля
Службы безопасности Израиля